Hemisphaeropsis är ett släkte av svampar. Hemisphaeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hemisphaeropsis